Berentzen steht für:
 Berentzen, deutscher Getränkehersteller

Berentzen ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Berentzen (1952–2019), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Friedrich Berentzen (1928–2009), deutscher Spirituosenfabrikant
 Hans Berentzen (1927–2005), deutscher Spirituosenfabrikant
 Johannes Berentzen (1872–1942), deutscher Spirituosenfabrikant
Maike Berentzen (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Marianne Aspelin Berentzen (* 1966), norwegische Curlerin